18-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские корпуса 
 18-й армейский корпус (Третий рейх)
 18-й армейский корпус СС
 18-й армейский корпус (Российская империя)
 18-й Западно-Славонский корпус (Республика Сербская Краина)
 18-й стрелковый корпус (СССР)

Воздушно-десантные корпуса 
 18-й воздушно-десантный корпус (США)

Горные корпуса 
 18-й горный корпус (Третий рейх)